Ruthe steht für:

 Ruthe, ein Ort in Niedersachsen
 Rute (Einheit), eine veraltete Maßeinheit

Ruthe ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Ruthe (1788–1859), deutscher Botaniker und Entomologe 
 Kurt Ruthe (1894–1980), Lehrer und Polarforscher
 Ralph Ruthe (* 1972), deutscher Comiczeichner
 Reinhold Ruthe (* 1927), deutscher Autor von Ratgeberliteratur mit psychologischem Schwerpunkt
 Thorsten Ruthe (* 1983), deutscher American-Football-Spieler
 Wilhelm Ruthe (1865–1954), deutscher Weinhändler

Siehe auch:
 Rute